Назарли — азербайджанская фамилия.

Известные носители 
 Назарли, Орхан Фаиг оглы (род. 1984) — азербайджанский государственный деятель.
 Назарли, Хикмет Баба оглы (1966—1992) — военнослужащий Азербайджана.